Jason King – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1971 al 1972.
Jason King – giocatore di rugby australiano.
Jason King – pilota motociclistico britannico.
Jason King – giocatore di hockey su ghiaccio canadese.